Fráguas ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Fráguas (Rio Maior)
 Fráguas (Vila Nova de Paiva)